Tāybād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tāybād (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Tāybād, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar